Diese Liste ist eine Übersicht über die Musikvideos und DVDs des US-amerikanischen Sängers und Songwriters Chris Brown. Sie umfasst sowohl Videos, in denen Brown zu sehen ist, als auch solche, in denen er lediglich als Regisseur in Erscheinung tritt.

Das erste Video mit Beteiligung Browns wurde im August 2005 veröffentlicht und unterstützte seine Debütsingle „Run It!“. Seitdem erschienen zu beinahe allen Singles des Sängers weitere Videoclips, welche gerade zu Beginn seiner Musikkarriere oftmals vom US-amerikanischen Musikvideo-Regisseur Erik White gedreht wurden. Seit 2010 ist vermehrt Colin Tilley in dieser Funktion tätig. Bei Veröffentlichungen mit dem Rapper Tyga, mit dem Brown bei zahlreichen Liedern und einem gemeinsamen Mixtape zusammenarbeitete, ist zudem Alex Nazari als Regisseur tätig.

Eine Besonderheit der Musikvideos Browns sind die zahlreichen Gastauftritte, die andere Musiker darin haben. Oftmals handelt es sich dabei um befreundete und erfolgreiche Rapper wie Tyga, Nelly oder The Game, doch auch junge aufstrebende Künstler wie Kevin McCall und Teyana Taylor rücken durch ihre Präsenz in den Fokus. Auch Brown selbst hatte bereits einige Gastauftritte in den Clips anderer Künstler. Außerdem tritt er seit 2012 auch als Regisseur für andere Musiker in Erscheinung. Bereits zu Beginn seiner Tätigkeit hatte er diese Rolle bereits bei einigen seiner eigenen Clips inne.

Musikvideos

Als Leadsänger 
Folgende Tabelle bietet eine Liste an Musikvideos, die Brown seit 2005 als Singles veröffentlichte und bei denen er als Leadsänger in Erscheinung trat.

Als Gastmusiker 
Folgende Tabelle bietet eine Liste an Musikvideos, die Brown im Zeitraum seit 2006 als Singles veröffentlichte und bei denen er als Gastmusiker in Erscheinung trat.

Gastauftritte 
Folgende Tabelle bietet eine Liste an Musikvideos, in denen Brown einen Gastauftritt hatte.

Als Regisseur 
Folgende Tabelle bietet eine Liste an Musikvideos, bei denen Brown keinen musikalischen Beitrag leistete, sondern als Regisseur tätig war.

Andere Videos 
Folgende Tabelle bietet eine Liste an Musikvideos, bei denen Brown entweder als Lead- oder Gastmusiker beteiligt war. Die folgenden Videos sind nicht zu Singles veröffentlicht worden, sondern dienten der Promotion anderer Lieder.

Videoalben 
 2006: „Chris Brown’s Journey“
 2007: „BET Presents Chris Brown“
 2008: „A Star Is Born: Unauthorized“
 2008: „Exclusive: The Forever Edition Bonus DVD“

Weblinks 
 Musikvideo-Datenbank
 offizieller Vevo-Account

Einzelnachweise 

Chris Brown (Sänger)